

Geografia 
 Stoney Creek – comunità della provincia dell'Ontario in Canada
 Stoney Stanton – comune del Regno Unito

Musica 
 Stoney & Meatloaf – album dei Meat Loaf del 1971
 Stoney End – album di Barbra Streisand del 1971
 Stoney – album di Post Malone del 2016

Persone 
 George Johnstone Stoney – fisico irlandese (15 febbraio 1826 – 5 luglio 1911) noto per aver introdotto il termine elettrone

Altro 
 Stoney – bevanda analcolica allo zenzero in commercio in Africa